Sulcastrella är ett släkte av svampdjur. Sulcastrella ingår i familjen Desmanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sulcastrella